El nombre de Oscar Blanco puede aludir a alguno de los siguientes individuos:

 Oscar Blanco (1948-2020), futbolista y entrenador argentino nacido en Buenos Aires.
 Óscar Salazar Blanco (1977-), deportista mexicano que compitió en taekwondo.
 Óscar Rafael Blanco Viel (1896-1964), diplomático chileno.